Х чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходил в Сербии с 15 по 29 января 2012 года.

Турнир являлся отборочным к летним Олимпийским играм 2012. Чемпион Европы — сборная Дании — стала обладателем путёвки в Лондон-2012 и определились два участника олимпийского отборочного турнира — Сербия и Македония.

Стадионы

Квалификация 

В квалификации для участия в чемпионате должны принять участие 37 команд. В отборочном турнире не участвовали принимающая страна (Сербия) и действующий чемпион (Франция). Все остальные страны, в зависимости от их положения в мировом рейтинге, прошли через одну или две квалификационные фазы.

1 фаза 
В 1-й фазе участвовали 12 последних команд рейтинга сборных Европейской федерации гандбола (EHF), разделённых на три группы по четыре команды. Победители этих групп прошли во вторую фазу.

2 фаза 
Во второй фазе участвовали три команды из первой фазы, 14 участников чемпионата Европы 2010, 7 участников стыковых отборочных матчей на чемпионат мира 2011 и четыре команды по рейтингу EHF. Эти 28 команд разделены на семь групп по четыре сборные и занявшие в них 1-е и 2-е места квалифицировались в финальную стадию чемпионата.

Участники

Жеребьёвка 

Жеребьёвка прошла 15 июня 2011 года в Белграде.

Составы

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа I

Группа II

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Итоговое положение

Символическая сборная

Индивидуальные призы 
 Самый ценный игрок (MVP) — Момир Илич (Сербия)
 Лучший бомбардир — Кирил Лазаров (Македония)
 Лучший игрок оборонительного плана — Вирон Моррос (Испания)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Таблица бомбардиров

Чемпионаты Европы по гандболу
2012 год в гандболе
Чемпионаты Европы в Сербии
Спорт в Сербии в 2012 году
Январь 2012 года
гандбол
Соревнования по гандболу в Сербии